
Termin MRO ima više značenja:

 Orbitalni istraživač Marsa, svemirska sonda
 Magdalena ridže opservatorija, astronomska opservatorija u Novom Meksiku, SAD
 Makedonska revolucionarna organizacija